Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2014/2015 — 114-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 9 августа 2014 и закончился 25 апреля 2015. Чемпионский титул защищает клуб «Клифтонвилл».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году
2010-е годы в Северной Ирландии